Getasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Getasjön, Småland, sjö i Emmaboda kommun,  (32 ha)
Getasjön, Södermanland, sjö i Södertälje kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn